Вожмозеро — топоним.

Россия 
 Вожмозеро — посёлок в Сегежском районе Карелии.
 Вожмозеро — озеро в Карелии.
 Вожмозеро — озеро в Карелии.

Примечания